De Zwitserse voetbalbeker 1983/84 (Duits: Schweizer Cup 1983/84) was de 59ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 30 juli 1983 en eindigde met de finale op 11 juni 1984 in het Wankdorf Stadion in Bern. Servette FC Genève won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis door Lausanne Sports in de finale met 1-0 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1983/84
Zwitsers voetbalelftal in 1983
Zwitsers voetbalelftal in 1984

1984
Bekervoetbal 1983/84